Covalciuc:
 Dumitru Covalciuc, fost scriitor de naționalitate română din Ucraina
 Chiril Covalciuc, fotbalist ucrainean care joacă la clubul Cernomoreț Odesa în Prima Ligă Ucraineană
 Serghei Covalciuc, fotbalist moldovean de origine ucraineană, care în prezent evoluează pentru echipa kazahă FK Aktobe

Nume de familie slave